Николай Павлович Смирнов (25 ноября 1921, Петроград, Советская Россия — 19 августа 1978) — советский футболист, нападающий ленинградского «Зенита». Мастер спорта СССР.

Биография 
В 1940 году выступал за «Авангард», затем до 1953 года — за «Зенит» на месте правого крайнего нападающего, провёл за команду более 200 официальных матчей. Был быстр, техничен, обладал сильным ударом, часто забивал голы с дальних дистанций. Хорошо взаимодействовал с правым инсайдом Фридрихом Марютиным, оба забили много голов с передач друг друга. В 1946 году в матче против киевского «Динамо» сделал хет-трик, выйдя на замену — первый из трёх случаев в чемпионате СССР.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР 1944

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Символические сборные «Зенита» (40-е годы, часть 3), «Петля гистерезиса», Блог историка Дмитрия Догановского

Футболисты СССР
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Участники спортивных соревнований в блокадном Ленинграде